Federath ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Carl Federath (1848–1914), preußischer Landrat
 Ida Kropff-Federath (1839–1918), deutsche Montanunternehmerin

Federath steht für:

 Federath (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen